Батыршин — татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму Батыршина.

Известные носители 
 Батыршин, Накий Хурамшинович (1932—2002) — инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.
 Батыршин, Радик Ирикович (род. 1968) — председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
 Батыршин, Расиф Зарифьянович (род. 1951) — народный художник Удмуртии.
 Батыршин, Рафаэль Алиевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Батыршин, Руслан Алиевич (род. 1975) — российский хоккеист.
 Батыршин, Сирин Ханифович (1896—1969) — татарский поэт.

Батыршина 
 Батыршина, Яна Фархадовна (род. 1979) — российская гимнастка и телеведущая.